«Омен» ( — досл. ) — серия литературных произведений о становлении Антихриста. Первые три романа являются адаптацией сценария одноименных фильмов.

Список произведений 
 Дэвид Зельцер, «Знамение» (, 1976).
 Жозеф Ховард, «Дэмиен» (, 1978).
 Гордон Макгил, «Последняя схватка» (, 1980).
 Гордон Макгил, «Армагеддон 2000» (, 1983).
 Гордон Макгил, «Конец Черной звезды» (, 1985).

История создания 
Роман «Знамение», как и одноименный фильм, был создан Дэвидом Зельцером и представляет собой адаптацию сценария. В качестве маркетингового хода выход книги предшествовал премьере фильма на две недели. Зельцер дополнил роман некоторыми сценами, которых не было в фильме, а также изменил некоторые незначительные детали (например, имена персонажей: няня Холли превратилась в Чессу Уайт, Кит Дженнингс — в Габера Дженнингса, отец Бреннан — в отца Эдгардо Эмилио Тассоне).

Второй и третий романы (написанные Жозефом Ховардом и Гордоном Макгилом соответственно) являлись более прямыми адаптациями фильмов. Гордон Макгил задним числом изменил время действия «Знамения» на 1950-е для того, чтобы события «Последней схватки» (про взрослого Дэмиена) происходили в 1980-е.

Четвертый роман «Армагеддон 2000» никак не связан с фильмом «Омен IV: Пробуждение», но он так же рассказывает о последствиях ночи, которую Дэмиен Торн провел с Кейт Рейнольдс в «Последней схватке». Она включала в себя акт содомии, из-за чего Кейт впоследствии ректальным образом «родила» новую дьявольскую сущность, называемую «Мерзостью» в оригинальном романе. Этот роман отвечает на вопрос о том, что будет, если Антихриста убить лишь одним из семи священных кинжалов (что и было сделано в «Последней схватке»), а не всеми сразу, как предполагалось в первом романе и фильме. Согласно «Армагеддону 2000», один кинжал мог покончить лишь с телесной жизнью Дэмиена, но не с его душой. Прислужник Дэмиена Поль Бухер (во втором фильме его играет Роберт Фоксуорт) является одним из главных персонажей четвертой книги.

«Конец Черной звезды» (в оригинале The Abomination, то есть «Мерзость») начинается с «мемориального» списка всех персонажей, погибших в серии до этого момента. Роман продолжает повествование о деятельности Дэмиена-младшего, который после смерти Поля Бухера возглавил компанию Торнов. Заканчивается история тем, что персонаж Джек Мейсон начинает писать хронику жизни Дэмиена. Последние строки романа идентичны началу «Знамения» Дэвида Зельцера, что приводит сюжет к исходной точке.

Примечания 

Романы США
Серия фильмов «Омен»